Margot – cantautrice italiana
 Margot – personaggio di Lupin III
 Margot – variante francese del nome proprio Margherita
 Margot – dipinto di Picasso
 1434 Margot – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
La regina Margot